Барнала (, ) — город на юге центральной части штата Пенджаб, Индия. Административный центр округа Барнала.

География 
Абсолютная высота — 226 метров над уровнем моря. Город расположен в 65 км от Бхатинды и в 85 км от Лудхианы.

Экономика и транспорт 
Экономика города основана на производстве текстиля и химической отрасли. Имеет место торговля. Через Барналу проходит национальное шоссе № 71, соединяющее Джаландхар и Ревари.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 121 601 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Пенджаба